Жуан Фернандіш (порт. João Fernandes, трансліт. ʒuˈɐ̃w̃ fɨɾˈnɐ̃ðɨʃ) — португальський дослідник XV століття.
 Розетта Батарда-Фернандіш, Розетта Мерседіш Сарайва Фернандіш (порт. Rosette Mercedes Saraiva Fernandes; до шлюбу — Батарда (Batarda); 1 жовтня 1916, Редонду — 28 травня 2005, Алентежу) — * Діогу Фернандіш Перейра, іноді називають просто Діогу Фернандіш — португальський мореплавець XVI століття, родом із Сетубала, Португалія.
 Алвару Фернандіш (порт. Álvaro Fernandes) — португальський мореплавець, дослідник і работорговець XV століття з Мадейри.
 Дуарте Фернандіш (порт. Duarte Fernandes; XVI століття) — португальський дипломат.
 Жуан Фернандіш Лаврадор (порт. João Fernandes Lavrador, трансліт. [ʒuˈɐ̃w̃ fɨɾˈnɐ̃ðɨʃ lɐvɾɐˈðoɾ], ~1453-1501) — португальський мореплавець і дослідник.